Diego Sánchez Mordós (n. 1978), cestista spagnolo
 Diego Sanchez (n. 1981), lottatore di arti marziali miste statunitense
 Diego León Montoya Sánchez (n. 1961), criminale colombiano